Aldis poate fi:

 Aldis Kušķis — un om politic leton
 Aldis Călărași — companie producătoare de mezeluri din România